

Список родов семейства  в порядке латинских названий
 Список составлен на основе данных проекта Wikispecies.
 Звёздочкой отмечены роды, произрастающие на территории России и сопредельных государств.
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.

A 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 * (Agrostis × Polypogon)
 *
 
 *
 
 *
 
 
 
 
 
 *
 
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 *
 
 *
 
 
 
 
 *
 * (Arctophila × Dupontia)
 *
 *
 *
 
 *
 
 
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 *

B 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 *
 
 *
 
 
 
 *
 *
 
 *
 *

C 
 *
 × *
 
 
 
 
 
 
 *
 *
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 *
 
 
 *
 
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 
 *
 
 *
 *
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 *
 
 
 *
 *
 *

D 
 *
 
 
 
 *
 *
 
 
 
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 

 
 
 *
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 × *

E 
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 
 *
 
 × *
 
 × *
 × *
 *
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 
 *
 *
 
 
 *
 *
 
 
 
 * (cult.)

F 
 
 
 *
 
 
 ×*

G 
 
 
 *
 *
 *
 
 
 
 
 
 *

H 
 
 * (=Monerma)
 
 
 
 

 
 *
 *
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 *
 *
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
  
 
 
 *

I 
 
 *
 * (cult.)

J

K 
 
 
 
 
 
 
 *

L 
 *
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 * (=Parapholis)
 *
 
 × *
 × *
 × *
 *
 
 *
 
 
 
 
 
 *
 *
 *

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
  *
  Taxon 64(3): 459. 2015, gen. nov.
 
 
 
 
 
 
 
 *
 *
 *
 
 
 *
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 *

N 
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 *
 
 * (cult.)
 
 
 *
 
 
 
 
 *

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 *

P 
 *
 *
 *
 *
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 *
 
 
 *
 *
 *
 *
 
 * (cult.)
 *
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 *
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * (=Elytrigia)
 * (cult.)
 
 
 
 
 
 *
 *
 *
 × *

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 * (cult.)
 
 
 

 *

S 
 *
 
 
 *
 
 
 
 *
 *
 
 
 
 
 
 *
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 *
 
 * (cult.)
 *
 *
 
 * (cult.)
 *
 
 *
 
 
 
 
 
 
 * (cult.)
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 *
 *
 
 
 
 * (cult.)
 
 
 
 *
 *

T 
 *
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 *
 
 
 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *
 
 
 
 *
 
 
 
 *
 × *
 *
 
 × * (cult.)
 *
 × *
 
  иногда включается в род

U 
 
 
 
 *

V 
 *
 
 
 *
 
 
 
 *

W

X

Y

Z 
 * (cult.)
 
 
 *
 *
 
 
 
 *

Примечания

Ссылки 
 Перечень видов семейства Злаки в базе данных Kew
 
 Список родов семейства Злаки на сайте GRIN
 Систематический список в SysTax Database System

 
Злаки